Derek Bell peut faire référence à :
 Derek Bell  (1935-2002), un harpiste irlandais membre du groupe The Chieftains ;
 Derek Reginald Bell (1941-), un coureur automobile britannique ayant remporté à plusieurs reprises les 24 Heures du Mans  ;
 Derek Nathaniel Bell (1968-), un joueur de baseball américain ;
 Derek Martin Bell (1956-),  un ancien joueur de football professionnel en Angleterre.

Voir aussi 
 Derrick Bell, un professeur de Loi constitutionnelle à la New York University School of Law